Pascal nume de familie sau prenume masculin
poate fi:

 Blaise Pascal (1623 - 1662), matematician, fizician și filosof francez
 Olivia Pascal (n. 1957), actriță germană
 Pascal (unitate)
 Limbajul de programare Pascal

Nume
Prenume masculine